019  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Neuchâtel, in Svizzera
 019  – Prefisso telefonico del distretto telefonico di Savona